Hung-t’ao Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongtao Shan (bergskedja), Shanxi, 
 Hongtao Shan (berg i Kina, lat 39,60, long 112,58), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar